Verrucariella är ett släkte av svampar. Verrucariella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Verrucariella